Вулиця Олекси Гірника — вулиця у Богородчанах
 Вулиця Олекси Гірника — вулиця в Калуші 
 Вулиця Олекси Гірника — вулиця у Кривому Розі 
 Вулиця Олекси Гірника — вулиця у Львові 
 Вулиця Олекси Гірника — вулиця в Олешках
 Вулиця Олекси Гірника — вулиця у Первомайську 
 Вулиця Олекси Гірника — вулиця в Смілі